La Couleur des mots, livre de Marguerite Duras (2001)
 La Couleur des mots, film belge de Philippe Blasband (2007)